Mozart steht für:

 Mozart (Familie), eine Musikerfamilie
 Mozart (1955), ein österreichischer Spielfilm
 Mozart (Hildesheimer), ein biografischer Essay (1977) von Wolfgang Hildesheimer
 Mozart! (Musical), ein deutschsprachiges Musical aus dem Jahr 1999
 ein verunglücktes Flugzeug mit Taufnamen Mozart, siehe Lauda-Air-Flug 004
 Mozart (Zug), ein Fernzug zwischen Paris und Wien
 Crystal Mozart, ein Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau
 Mozart (Schiff, 1904), eine Viermastbarkentine
 Mozart (Schiff, 1963), ein Fahrgastschiff
 Mozart (Schiff, 1973), ein Fahrgastschiff
 Mozart II (Schiff), ein Fahrgastschiff

Mozart ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Mozart (1720–1778), Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart
 Anton Mozart (1573–1625), deutscher Maler
 Carl Thomas Mozart (1784–1858), Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart
 Constanze Mozart (1762–1842), Ehefrau von Wolfgang Amadeus Mozart
 David Mozart, auch Motzhart (1620/2–1685), Maurer und Baumeister der Barockzeit, Ur-Urgroßvater von Wolfgang Amadeus Mozart

 Hans Georg Mozart (1647–1719), deutscher Maurermeister der Barockzeit
 Leopold Mozart (1719–1787), Komponist, Vater und Lehrer von Wolfgang Amadeus Mozart
 Maria Anna Mozart (1751–1829), Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart (Das Nannerl)
 Maria Anna Thekla Mozart (1758–1841), Cousine von Wolfgang Amadeus Mozart (Das Bäsle)
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), Komponist, Sohn von Leopold und Anna Maria Mozart

Künstlername:
 Mozart Santos Batista Júnior (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Peter Manuel „Mozart“ Munz, deutscher Musiker, Sänger der Band Umbra et Imago

Siehe auch:

 Mozarteum, die seit 1841 in Salzburg bestehende Musikhochschule
 Mozartstadt
 Mozarthaus Augsburg, Geburtshaus von Leopold Mozart
 Mozarthaus Vienna, Wohnhaus Wolfgang Amadeus Mozarts während seiner wichtigsten Schaffensperiode
 (1034) Mozartia, Asteroid des Hauptgürtels
 Mozartjahr
 Mozartkugel, eine nach Wolfgang Amadeus Mozart benannte Pralinensorte
 Mozart-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Westküste der antarktischen Alexander-I.-Insel
 Mozart-Pinkelstein (zwischen Wien und Prag)
 Mozart – Eine Hommage (Salzburg), Skulptur vor der Salzburger Markuskirche
 Balkenhol-Mozartkugel, Skulptur am Salzburger Kapitelplatz
 Spirit of Mozart, Skulptur bei der Salzburger Staatsbrücke